Bernabé Rivera puede referirse a:

 Bernabé Rivera: (1795-1832) teniente del ejército oriental a las órdenes de Fructuoso Rivera.
 Bernabé Rivera:, localidad uruguaya del departamento de Artigas.